Cesare De Silvestri – medico, psichiatra e psicoterapeuta
Lorenzo De Silvestri – calciatore
Pietro de Silvestri – cardinale

Pagine correlate
De Silvestro